Obhájcem titulu soutěže mužské dvouhry byl srbský tenista a druhý hráč světa Novak Djoković. Vítěz do žebříčku získal 2 000 bodů a inkasoval částku 1 900 000 dolarů.

Bývalá světová jednička a vítěz US Open 2003 Američan Andy Roddick ukončil třináctiletou profesionální kariéru poté, co ve čtvrtém kole podlehl Argentinci Juanu Martínovi del Potro ve čtyřech setech.

Světová jednička a pětinásobný šampión newyorského grandslamu Roger Federer vypadl ve čtvrtfinále s českým hráčem Tomášem Berdychem, který se poprvé probojoval do semifinále.

Vítězem se stal svěřenec Ivana Lendla a třetí nasazený Brit Andy Murray, který ve finále porazil srbského obhájce titulu Novaka Djokoviće po pětisetové bitvě. Připsal si tak premiérový grandslamový titul v kariéře.

Nasazení hráčů 
  Roger Federer (čtvrtfinále)
  Novak Djoković (finále)
  Andy Murray (vítěz)
  David Ferrer (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (2. kolo)
  Tomáš Berdych (semifinále)
  Juan Martín del Potro (čtvrtfinále)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále)
  John Isner (3. kolo)
  Juan Mónaco (1. kolo)
  Nicolás Almagro (4. kolo)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Richard Gasquet (4. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (3. kolo)
  Milos Raonic (4. kolo)
  Gilles Simon (3. kolo)
  Kei Nišikori (3. kolo)
  Stanislas Wawrinka (4. kolo, skreč)
  Philipp Kohlschreiber (4. kolo)
  Andy Roddick (4. kolo)
  Tommy Haas (1. kolo)
  Florian Mayer (1. kolo)
  Mardy Fish (4. kolo, odstoupil)
  Marcel Granollers (2. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Andreas Seppi (1. kolo)
  Sam Querrey (3. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)
  Julien Benneteau (3. kolo)
  Jérémy Chardy ''(3. kolo)

 Kvalifikace 

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 2. sekce 

| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4=7
| RD1-score04-5=77
| RD1-seed05=
| RD1-team05= B Kavčič
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=65
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= F Cipolla
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=6
| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= J Sock
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= F Mayer
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=2r
| RD1-seed09=27
| RD1-team09= S Querrey
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=7
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Lu Jan-sun
| RD1-score10-1=77
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=5
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= R Ramírez Hidalgo
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S Devvarman
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=4
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Istomin
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Zopp
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=7
| RD1-seed15=
| RD1-team15= D Goffin
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= T Berdych
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01=11
| RD2-team01= N Almagro| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4=6| RD2-score01-5=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=7| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=4
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= F Cipolla
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= J Sock| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=27
| RD2-team05= S Querrey| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-seed06= 
| RD2-team06= R Ramírez Hidalgo
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=3
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Zopp
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= T Berdych
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=11
| RD3-team01={{Nowrap| N Almagro}}
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=64
| RD3-score01-3=77
| RD3-score01-4=6
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02= J Sock
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=77
| RD3-score02-3=62
| RD3-score02-4=1

| RD3-seed03=27
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=78
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=3
| RD3-score03-4=2
| RD3-seed04=6
| RD3-team04={{Nowrap| T Berdych}}
| RD3-score04-1=66
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6

| RD4-seed01=11
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=64
| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=1
| RD4-seed02=6
| RD4-team02=

3. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=3
| RD1-team01= A Murray
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Bogomolov
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=1
| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= H Morija
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= I Dodig
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= T Bellucci
| RD1-score05-1=65
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=65
| RD1-score05-4=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= P Andújar
| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=77
| RD1-score06-4=7

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= R Haase
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=30
| RD1-team08= F López
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= M Granollers
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=77
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= D Kudla
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4=62

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Lacko
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=3
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= J Blake
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= P-H Mathieu
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=77
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= I Andrejev
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=64
| RD1-score14-5=1

| RD1-seed15=
| RD1-team15= S Giraldo
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= M Raonic
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= A Murray| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= I Dodig
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Andújar
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=77
| RD2-score03-4=6
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=30
| RD2-team04= F López
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=65
| RD2-score04-4=3
| RD2-score04-5=7

| RD2-seed05=24
| RD2-team05= M Granollers
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=2
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= J Blake
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=6

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= P-H Mathieu
| RD2-score07-1=5
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=64
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= M Raonic
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=77

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= A Murray
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=77
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=77
| RD3-seed02=30
| RD3-team02= F López
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=65
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=64

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= J Blake
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=63
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= M Raonic
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=77

| RD4-seed01=3
| RD4-team01=

4. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=12
| RD1-team01= M Čilić
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=2
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= M Matosevic
| RD1-score02-1=7
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=4

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= D Brands
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=77
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Ungur
| RD1-score04-1=64
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=65

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= T Smyczek
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=4
| RD1-score05-5=6
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= B Reynolds
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4=6
| RD1-score06-5=4

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= G Andreozzi
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= K Nišikori
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=32
| RD1-team09= J Chardy
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Volandri
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Ito
| RD1-score11-1=69
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= M Ebden
| RD1-score12-1=711
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Kližan
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Falla
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= K Beck
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=62
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= J-W Tsonga
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=77

| RD2-seed01=12
| RD2-team01= M Čilić
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4=4
| RD2-score01-5=7
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= D Brands
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=7
| RD2-score02-4=6
| RD2-score02-5=5

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= T Smyczek
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=17
| RD2-team04= K Nišikori
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=32
| RD2-team05= J Chardy
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= M Ebden
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= M Kližan
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4=6
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= J-W Tsonga
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=1
| RD2-score08-4=3

| RD3-seed01=12
| RD3-team01= M Čilić
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=63
| RD3-score01-4=6
| RD3-seed02=17
| RD3-team02= K Nišikori
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=77
| RD3-score02-4=3

| RD3-seed03=32
| RD3-team03= J Chardy
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=
| RD3-team04= M Kližan
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=12
| RD4-team01= M Čilić
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=
| RD4-team02= M Kližan
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=0
}}

 Dolní polovina 
 5. sekce 

| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=77
| RD1-score09-4=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= M Llodra
| RD1-score10-1=62
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=64
| RD1-score10-4=1
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= G Dimitrov
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=64
| RD1-score11-4=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= B Paire
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=77
| RD1-score12-4=6
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Kukuškin
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=r
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= J Nieminen
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=
| RD1-team15= X Malisse
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=65
| RD1-score15-3=7
| RD1-score15-4=69
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= J Isner
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=77
| RD1-score16-3=5
| RD1-score16-4=711
| RD2-seed01=8
| RD2-team01= J Tipsarević| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= B Baker
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=4
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= G Žemlja| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=6| RD2-score03-4=6| RD2-seed04=
| RD2-team04= C-M Stebe
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=4
| RD2-seed05=19
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=64
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6| RD2-score05-5=77
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Paire
| RD2-score06-1=77
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=6| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=64
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= J Nieminen
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=77
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=3
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= J Isner
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=65
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= J Tipsarević
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=7
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02= G Žemlja
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=5

| RD3-seed03=19
| RD3-team03=

6. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=13
| RD1-team01= R Gasquet
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= A Montañés
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4=3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Melzer
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=5
| RD1-score03-4=7
| RD1-score03-5=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= B Klahn
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-score04-4=5
| RD1-score04-5=6
| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= S Johnson
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= R Ram
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=65
| RD1-score06-3=3
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= E Gulbis
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=7
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=21
| RD1-team08= T Haas
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=4
| RD1-score08-4=5
| RD1-score08-5=3
| RD1-seed09=28
| RD1-team09= M Južnyj
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=5
| RD1-score09-4=66
| RD1-score09-5=66
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= G Müller
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=7
| RD1-score10-4=78
| RD1-score10-5=78
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= T Kamke
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=1
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= L Hewitt
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= I Sijsling
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=4
| RD1-seed15=
| RD1-team15= K Anderson
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=63
| RD1-seed16=4
| RD1-team16= D Ferrer
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=77
| RD2-seed01=13
| RD2-team01= R Gasquet
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= B Klahn
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=1
| RD2-seed03=WC
| RD2-team03=

7. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= JM del Potro
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=77
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=LL
| RD1-team02= F Serra
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=4

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= B Becker
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= R Harrison
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Ł Kubot
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=5
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= L Mayer
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=7

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= T Robredo
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= A Seppi
| RD1-score08-1=1
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=3

| RD1-seed09=20
| RD1-team09= A Roddick
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= R Williams
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Berlocq
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=4
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= B Tomic
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=4
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= F Fognini
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=5
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5='''7

| RD1-seed15=
| RD1-team15={{nowrap| G García López}}
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4=78
| RD1-score15-5=77
| RD1-seed16=10
| RD1-team16= J Mónaco
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=4
| RD1-score16-4=66
| RD1-score16-5=63

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= JM del Potro
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=2
| RD2-score01-4=6
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= R Harrison
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=6
| RD2-score02-4=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= L Mayer
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4=7
| RD2-seed04=PR
| RD2-team04= T Robredo
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=5

| RD2-seed05=20
| RD2-team05= A Roddick
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= B Tomic
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= F Fognini
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=7
| RD3-team01={{Nowrap| JM del Potro}}
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=711
| RD3-seed02=
| RD3-team02= L Mayer
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=69

| RD3-seed03=20
| RD3-team03=

8. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= A Dolgopolov
| RD1-score01-1=3
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Levine
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=1
| RD1-score02-5=2

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Baghdatis
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=68
| RD1-score03-5=77
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= M Bachinger
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=4
| RD1-score04-4=710
| RD1-score04-5=65

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S Darcis
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Džazírí
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= S Stachovskij
| RD1-score07-1=78
| RD1-score07-2=62
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=2
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= S Wawrinka
| RD1-score08-1=66
| RD1-score08-2=77
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= J Benneteau
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= O Rochus
| RD1-score10-1=61
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= D Novikov
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3=3
| RD1-score11-4=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= J Janowicz
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=65
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=7
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= T Gabašvili
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=77
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=5

| RD1-seed15=
| RD1-team15= P Lorenzi
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= N Djoković
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= A Dolgopolov| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=6| RD2-score01-4=77
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= M Baghdatis
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=0
| RD2-score02-4=65

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= S Darcis
| RD2-score03-1=78
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5=5
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= S Wawrinka| RD2-score04-1=66
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=4
| RD2-score04-4=6| RD2-score04-5=7| RD2-seed05=31
| RD2-team05= J Benneteau| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=77
| RD2-score05-4=7
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= D Novikov
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=61
| RD2-score06-4=5

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3=2
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= N Djoković
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6

| RD3-seed01=14
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02=18
| RD3-team02=

Reference 

US Open 2012